Појам Филип V може да се односи на:
 Филип V од Македоније, краљ античке Македоније
 Филип V (краљ Француске), краљ Француске
 Филип V од Шпаније, краљ Шпаније